Индексът за възприятие на корупцията (, CPI) представлява рейтингът на държавите по света, отразяващ степента на възприемане на корупцията от аналитиците и предприемачите по десетобална скала. От 1995 г. насам се съставя всяка година от организацията Прозрачност без граници като се публикува най-късно до Международния ден за борба с корупцията на 9 декември. Индексът определя корупцията като „злоупотреба с публична власт за частна изгода“.

Използват се доклади и аналитични оценки на авторитетни международни изследователски и финансови институции като Световната банка, Световният икономически форум, Economist Intelligence Unit, Freedom House и други.

Класация на страните

Източници 

Борба с корупцията